

Mitologia 
 Cratos – la personificazione della potenza nella mitologia greca e Spartana

Videogiochi 
 Kratos Aurion – personaggio del videogioco Tales of Symphonia (2003)
 Kratos – personaggio protagonista del videogioco God of War (2005) e dei capitoli successivi della saga

Altro 
 Kratos MS 50 – uno strumento per la ionizzazione elettronica
 Operazione Kratos – operazione della Metropolitan Police Service per degli attacchi suicidi nel 2005.